Hutauruk (Tarutung), een plaats in Indonesië
Hutauruk (Sipoholon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing